
Molekulska formula -{C17H23NO2}- se može odnositi na:

 Tilidin
 Alilnorpetidin
 Tropanserin